The Hitcher (1986), filme com Rutger Hauer e Jennifer Jason-Leigh (BR: A Morte Pede Carona / PT: Terror na Autoestrada)

 The Hitcher (2007), filme com Sean Bean e Sophia Bush (BR: A Morte Pede Carona)

 The Hitcher II: I've Been Waiting, filme com C. Thomas Howell e Kari Wührer (BR: A Morte Pede Carona 2 / PT: Terror na Autoestrada II)